Axiothella rubcrocincta är en ringmaskart som först beskrevs av Herbert Parlin Johnson 1901.  Axiothella rubcrocincta ingår i släktet Axiothella och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
rubcrocincta